Bobby Ferguson (1938-2018), footballeur puis entraineur de football anglais.
 (1945-), footballeur international écossais.